«.5: The Gray Chapter» — пятый студийный альбом группы Slipknot, выпущенный 17 октября 2014 года. Это первый альбом группы, записанный без участия басиста Пола Грея и ударника Джои Джордисона. .5: The Gray Chapter посвящён памяти Пола Грэя (1972—2010). И это также последний альбом, в котором участвует перкуссионист Крис Фен.

История 
В 2013 году Slipknot начали работу над своим пятым по счёту студийным альбомом. К 2014 году у участников появилось достаточно материала, чтобы приступить к его записи. В марте группа приехала в студию, где начала работать над новыми песнями. С мая по июнь длилась запись альбома, и уже в июле альбом был сведён. 1 августа 2014 года была выпущена песня «The Negative One» как награда фанатам за долгое ожидание, а 5 августа в 21:00 был обнародован клип. Первый официальный сингл под названием «The Devil In I» вышел в свет 25 августа, а 12 сентября года был выпущен клип. 30 сентября вышли превью первых 4 песен. 10 октября вышел второй сингл из альбома — «Custer». 13 октября официально вышла песня «XIX», 14 октября — «Sarcastrophe», 15 октября — «AOV», 16 октября — «Killpop», 17 октября — «Skeptic». После первой недели альбом занял первое место в Billboard 200. За первую неделю в Америке было продано  экземпляров. Четвёртый клип на песню «XIX» был представлен 5 октября 2015 года.

Список композиций

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Годичные чарты

Синглы

Другие песни

Сертификации

Участники записи 
 Сид Уилсон (#0) — DJ;
 Джей Вайнберг (-) — ударные;
 Алессандро Вентурелла (-) — бас-гитара на некоторых треках, список которых неизвестен.
 Донни Стил (-) — бас-гитара на некоторых треках, список которых неизвестен.
 Крис Фен (#3) — перкуссия, бэк-вокал;
 Джеймс Рут (#4) — соло-гитара, бас-гитара;
 Крэйг Джонс (#5) — сэмплирование, клавишные;
 Шон Крейен (#6) — перкуссия, бэк-вокал, ударные в начале 'Goodbye' и 'If Rain Is What You Want', вокал в 'Be Prepared For Hell';
 Мик Томсон (#7) — ритм-гитара, бас-гитара;
 Кори Тейлор (#8) — вокал, бас-гитара в 'Goodbye'.

Примечания 

Альбомы Slipknot
Альбомы альтернативного метала
Альбомы Roadrunner Records
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums